Вознесенское — деревня в Богородском районе Нижегородской области. Входит в состав Алешковского сельсовета. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 55 км, до районного центра города Богородска — 12 км. Абсолютная высота 147 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как сельцо владельческое при пруде в 28 верстах от Нижнего Новгорода. Относилась ко второму стану Горбатовского уезда. В сельце насчитывалось 15 дворов и проживало 155 человек (69 мужчин и 86 женщин).

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  100% из одного человека.

Примечания

Литература

Ссылки 

Населённые пункты Богородского района (Нижегородская область)